Ше́ршень:

 Шершни () — род перепончатокрылых насекомых семейства общественных ос.
 Шершень (журнал) — украинские юмористические и сатирические журнал и газета.
 Шершни (телесериал) () — американский телесериал 2021 года.
 Шершень (ПТРК) — белорусский противотанковый ракетный комплекс.
 F/A-18 Hornet («Шершень») — американский самолёт-истребитель и/или штурмовик.
 Messerschmitt Me.410 Hornisse («Шершень») — немецкий тяжёлый истребитель-бомбардировщик периода Второй мировой войны.

Топоним 
Белоруссия
 Шершни — деревня в Дятловском районе Гродненской области Белоруссии.

Россия
 Псковская область
 Шершни — деревня в Себежском районе.
 Шершни — деревня в Усвятском районе.
 Челябинская область
 Шершни — посёлок на западе Челябинска.
 Шершни — станция Южно-Уральской железной дороги на юго-западе Челябинска.
 Шершни́ — разговорное название Шершнёвского водохранилища в Челябинске и Сосновском районе.

Украина
 Шершни — село в Винницкой области.
 Шершни — село в Винницкой области.
 Шершни — село в Житомирской области.

Люди 
 Шершень, Владимир Михайлович (род. 1961) — советский легкоатлет-спринтер.
 Шершень, Пётр Петрович (род. 1949) — белорусский политический деятель, заслуженный энергетик Республики Беларусь.

См. также 
 «Стыршел» ( — шершень) — болгарская сатирическая газета.
 Шершень, или Бамблби — автобот из вымышленной вселенной трансформеров, см. также Бамблби (значения).
 Шершень, или Жало — меч из Легендариума Дж. Р. Р. Толкина.
 Шершнёв (значения)